Onderdistrict in Indonesië
 Pule (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pule (Jatisrono), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pule (Mayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Pule (Selogiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Pule (Jatikalen), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Pule (Kandat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Pule (Pule), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java